Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 257001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 9 września 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

257001-257100

257101-257200

257201-257300

257301-257400

257401-257500

257501-257600

257601-257700

257701-257800

257801-257900

257901-258000

Przypisy 

Lista planetoid 257001-258000